

Persone
 Alfred Grünfeld – pianista e compositore austriaco
 Heinrich Grünfeld – violoncellista boemo
 Ernst Grünfeld – scacchista austriaco

Altro
 Stadio Grünfeld – stadio della città di Rapperswil-Jona del Canton San Gallo in Svizzera

Pagine correlate
Grunfeld